Příjmení Janke nosí více významných osobností:

 Barbara Janke (* 1947) – britská učitelka a politička
 Svatopluk Janke (1909–1995) – český architekt, projektant, malíř a grafik
 Vincenz Janke (1769–1838) – česko-německý malíř

Externí odkazy